Iván Konstantínovich Románov (en ruso: Иоанн Константинович Романов, Ioán Konstantínovich Románov), Pávlovsk, -Alapáyevsk, ) fue gran duque y luego príncipe de Rusia.

Primeros años 

Hijo del gran duque Constantino Konstantínovich Románov y de la princesa Isabel de Sajonia-Altenburgo, nació Pávlovsk, San Petersburgo el 5 de julio de 1886 y fue Gran duque al momento de su nacimiento.

Sin embargo, poco después los hijos del gran duque Constantino perderían dicho título, siendo reemplazado por el de príncipes de Rusia, en conformidad a la reforma hecha por Alejandro III el 14 de julio de 1886. Según esta ley, solo los hijos y nietos de un zar reinante, hijos de un matrimonio de dinastía, podrían ser grandes duques, los restantes miembros de la familia serían príncipes de Rusia y llevarían el tratamiento de Alteza. Así los Konstantínovich, eran descendientes de un matrimonio de dinastía, y bisnietos de un zar. El objetivo de la ley era de restringir el número de personas con derecho a rentas del estado.

Posteriormente participó en la Gran Guerra y fue condecorado por su heroísmo.

Revolución rusa 
Desde el principio de la revolución, participó en la vanguardia del frente de batalla. En abril de 1917 fue detenido por los bolcheviques y reunido más adelante con otros Románov, primero en Ekaterinburgo y luego en Alapáyevsk en los Urales, donde fueron asesinados.

Muerte e inhumación 
 
Después de largos meses de cautiverio en los edificios de una escuela que comparte con sus hermanos los príncipes Constantino Konstantínovich Románov (1891-1918), Ígor Konstantínovich Románov, la gran duquesa Isabel Fiódorovna, viuda del gran duque Sergio que había tomado el velo en un monasterio, y el príncipe Vladímir Pávlovich Paléi. 

El príncipe Iván Konstantínovich y los otros prisioneros fueron llevados en carreta al lugar de su ejecución, donde fueron arrojados vivos a una mina, y a cuya caída algunos sobrevivieron. Los bolcheviques lanzaron grandes vigas de madera y granadas de fragmentación para derruir la mina sobre las víctimas. A pesar de ese ataque, el príncipe Iván Konstantínovich, y sus hermanos, Constantino Konstantínovich e Ígor Konstantínovich, la gran duquesa Isabel (hermana de la emperatriz Alejandra Fiódorovna y viuda del gran duque Sergio Aleksándrovich) y el Príncipe Vladímir Pávlovich Paléi (hijo del gran duque Pablo Aleksándrovich) parecen haber quedado vivos y agonizantes. Según parece murieron en una terrible agonía, malheridos, y hambrientos.

Algún tiempo después, los soldados del Ejército Blanco llegaron a la escena del crimen, sacaron los cuerpos, y los colocaron en ataúdes que llevaron a Siberia. Después de un largo y peligroso viaje, asediados por los bolcheviques, los soldados blancos llegaron a la frontera con China. De allí fue enviado un mensaje a la marquesa de Milford Haven (hermana de la gran duquesa Isabel y de la zarina) donde se le informaba del lugar donde se encontraban los cuerpos para su reconocimiento. Victoria de Milford Haven hizo el viaje y los reconoció. 

Los cuerpos fueron enterrados en la iglesia ortodoxa rusa de Pekín.

Su esposa, Elena de Serbia, se refugió en Suecia en 1919, y luego se trasladó a Francia, muriendo en Niza en 1962. Su hija Catalina vivió en Montevideo y en Buenos Aires, donde murió en el 2007. Con la muerte de su hijo Vsévolod, se cerró la línea familiar de los Konstantínovich.

Canonización 

Iván Konstantínovich Románov fue declarado víctima de la opresión soviética por la Iglesia ortodoxa rusa, fue canonizado junto a sus hermanos.

Matrimonio y descendencia 

Si bien deseaba convertirse en monje, Iván se enamoró de la Princesa Elena de Serbia (hija del rey Pedro I de Serbia) a primera vista, y contrajo matrimonio con ella en San Petersburgo el 2 de septiembre de 1911.

De esta unión nacieron dos hijos :

 Vsévolod Ivánovich Románov (1914-1973), casado con Marie Lygon (1910-1962), divorciado y casado en segundas nupcias con Emilie de Gosztony (1914-1993), divorciado y casado en terceras nupcias con Vally Knust (1930-). Sin descendencia

 Catalina Ivánovna Románova (1915-2007), en 1937, casada con Ruggero Farace di Villaforesta (1909-1970). Tuvo tres hijos: Iván, Nicoletta y Fiammetta.

Ancestros 

Romanov